Елена Стаматова Стателова е българска просветна деятелка.

Биография 
Родена е в 1862 година като Елена Стаматова Думанова в село Себища, Дебърско. Баща ѝ е строителен работник, който загива на строеж при нещастен случай, преди раждането ѝ. Майка ѝ Румяна я дава на две години като осиновено дете на руския офицер Пьотър Щипщанов.

Завършва Московската женска учителска семинария в 1882 година. В Москва се запознава с Константин Стателов от Лясковец и двамата сключват брак. След завършване на института учителства със съпруга си в различни градове, като Силистра, Шумен, Солун, Садово, Русе. След създаването на Солунската българска девическа гимназия са назначени заедно с Царевна Миладинова като първи учителки. Преподава в девическата гимназия до 1888 година. През 1895 година Стателови се установяват във Варна. От брака си има четири деца – Александър – лекар, Олга – учителка, Борис – военен, и Евгения, учителка.

Умира във Варна през 1925 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български учители
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Хора от община Либражд
Починали във Варна
Български имигранти от Македония във Варна